Gadner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gadner (1522–1605), württembergischer Oberrat und Kartograph
 Helmut Gadner (* 1940), Pädiater, Hämatologe und Onkologe